Russian Touring Car Championship (RTCC) или Гран-при RTCC — это профессиональный кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым гонкам.

Первый этап RTCC состоялся 22 мая на кольцевой гоночной трассе Смоленское кольцо в Дорогобужском районе Смоленской области  рядом с посёлком Верхнеднепровский.

Расписание мероприятия 
21 мая — квалификационные заезды:

 14.45 — 15.05 — объединённый 1600 см³
 15.15 — 15.35 — объединённый 2000 см³

22 мая с 9.40 — тренировочные заезды:

 11.50 — первая гонка объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 1600 см³, классы «Туринг-Лайт» и «Национальный»
 12.40 — процедура GRID, первая гонка объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 2000 см³, классы «Туринг» и «Супер-Продакшн»
 14.40 — вторая гонка объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 1600 см³, классы «Туринг-Лайт» и «Национальный»
 15.50 — вторая гонка объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 2000 см³, классы «Туринг» и «Супер-Продакшн»

По итогам заезда каждого класса — церемония награждения.

Зачётная группа «Супер-Продакшн» 
«Супер-Продакшн» в 2011 году был представлен в основном владельцами: за боролись пилоты Хонда Черемушки и Хонда Марьино, гонщики из Химки Моторспорт Михаил Раев и Юрий Семенчев, Василий Кричевский из Taxi-2 и дебютант RTCC Андрей Юшин (личный зачёт) также вышли на старт на Honda. У популярной в этом классе Honda Civic Type R — три первых места по итогам сезона. Победители класса -опытные спортсмены, которые не первый год участвуют в RTCC. Виктор Козанков в автоспорте с 1985 года,  — с 1971, Андрей Артюшин — с 1984.
Конкуренцию Honda составили пилоты Александр Львов и Михаил Засадыч, оба на BMW 320. Львов не присутствовал на соревнованиях в Смоленске и Курске, начав сезон с Нижнего Новгорода. Михаил Засадыч, лидировавший в начале года, не завершил сезон: после Казани он не посещал этапы RTCC.
На «Смоленском кольце» Засадыч выиграл золото в первом и бронзу во втором заезде. В первой гонке серебро досталось Андрею Артюшину, а бронза — Михаилу Раеву. Во второй золото у Козанкова, серебро у Череваня.

Личный зачёт

Командный зачёт

Абсолютный личный зачёт «Туринг» 
Открытие нового автодрома «Смоленское кольцо» состоялось 22 мая 2011 года. Расстановка сил в «Туринге» стала ясна уже на этом этапе. За ТНК Racing выходит на старт чемпион России 2010 года, опытнейший спортсмен Михаил Ухов. Его партнёр, Олег Квитка, также позиционируется командой как быстрый и техничный гонщик. Бронзовый призёр 2010 года, Андрей Радошнов из Orenburg Racing, объединяется в одну команду с 21-летним оренбуржцем, бывшим партнёром по мотокроссу Александром Фроловым, который уже на первом этапе составил серьёзную конкуренцию мастеру спорта международного класса Ухову. Гонка за победу со сходами, авариями и апелляциями началась с самого первого этапа — и чемпион определился в последний момент. На 1 этапе победа в первой гонке осталась за Уховым, а вот вторую впервые в 2011 выиграл дебютант «Туринга» Фролов. Помимо постоянной борьбы сине-оранжевого BMW E90 и красного SEAT Leon в «Туринге» было на что посмотреть. Пилоты команды «Башнефть Моторспорт» вышли на старт: Сергей Рябов, председатель автоспортивной ассоциации Самарской области, и москвич Дмитрий Добровольский, пропустивший сезон-2010, успешно боролись за призовые места с оренбуржцами и пилотами ТНК, несмотря на сходы и технические неполадки. На «Смоленском кольце» за пьедестал боролись Радошнов, который главной своей целью назвал чемпионство в «Туринге», и Рябов. Также участие в сезоне принимала команда Storm Motorsport. Её пилоты, Андрей Николаев и Артём Еремин на SEAT Leon, успешно конкурировали с остальными. Вне командного зачёта боролись за призовые места чемпион России-2009 в классе «Туринг» Владимир Стрельченко, московский пилот Максим Попов и дебютант RTCC Павел Карманов. Андрей Смецкий, который в 2007 году был вице-чемпионом RTCC, на этот раз принял участие только в 1 этапе на «Смоленском кольце» — заняв 5 и 7 места в гонках, питерский гонщик не стал пробовать свои силы на следующих этапах.

Личный зачёт

Командный зачёт

Абсолютный зачёт «Туринг-Лайт» 
С самого начала сезона было ясно: соревноваться с Lukoil Racing Team, представленной Александром Сотниковым, Борисом Шульмейстером и молодым раллистом Михаилом Грачёвым, будет сложно. Однако на протяжении сезона несколько пилотов регулярно оспаривали право красно-белых на пьедестал. В чемпионстве Сотникова, который участвует в «Туринг-лайте» с 2004 года, сомнений не было практически ни у кого. Его напарник Борис Шульмейстер, который вернулся в RTCC после трёх лет перерыва, и Михаил Грачёв, который дебютировал в «Туринг-Лайте» в сезоне 2011 побеждали не так стабильно, как Сотников. Конкуренцию им составляли Михаил Митяев из Lada Sport Racing, который дебютировал в RTCC в 2010, и опытный Сергей Нуждин, который вернулся в RTCC в составе команды ПСМ-Team80 после двухлетнего перерыва. Их напарники — Александр Сальников (ПСМ-Team80), Павел Кальманович и Александр Кобенко (Lada Sport Racing) — также участвуют в соревнованиях регулярно и борются за пьедестал.

В личном зачёте класса — талантливый 18-летний спортсмен из Тамбова, Михаил Донченко, дебютировавший в RTCC в этом сезоне и оказавшийся среди фаворитов «Туринг-Лайта». Параллельно с RTCC пилот успешно выступает на кубках по ралли. Илья Рыжанушкин (личный зачёт) в этом году стал одним из немногих постоянных участников на Volkswagen Polo. Рыжанушкин, по совместительству главный редактор портала Avtosport.ru, в соревнованиях участвовал регулярно и не сдавался, несмотря на технические проблемы с Poloумным. На разных этапах к «Туринг-Лайту» присоединялись пилоты из регионов, где проводились гонки: курянин Юрий Овчаров, москвич Евгений Каретников, нижегородец Алексей Волков, воронежец Владислав Кузьмин.
На открытии сезона в Смоленске на старт в «Туринг-Лайте» вышло 9 спортсменов. Пилоты Lukoil дважды выиграли гонки в одном и том же порядке: золото у Сотникова, серебро у Шульмейстера, бронза у Грачёва. За 4 места поборолись Сергей Нуждин и Павел Кальманович на своих Lada Kalina, но обогнать Ford на этот раз им так и не удалось.

Личный зачёт

Командный зачёт

Зачётная группа «Национальный» 
Заезды класса «Национальный» в 2011 году стали едва ли не самыми зрелищными за весь сезон. Победителями стали одни из самых молодых гонщиков чемпионата — 19-летний Вадим Мещеряков из Тольятти и 18-летний Михаил Малеев из Самары, оба дебютировали в RTCC в 2010 году в классе «Туринг-Лайт», однако нынешний сезон в «Национальном» оказался куда успешней. Все пилоты, занявшие пьедестал по итогам сезона, принадлежат к одной команде «АвтоКом-АФСО» от автоспортивной федерации Самарской области, которую возглавляет пилот «Туринга» Сергей Рябов. Из молодых спортсменов в «Национальном» можно отметить 25-летнего питерского гонщика Дмитрия Саватеева (лучший результат за сезон — бронза на 6 этапе), 16-летнего Никиту Сапожникова из Ижевска (лучший результат — 5 место в Казани), 22-летнего москвича Льва Юдицкого на уникальном ВАЗ 2112, 26-летнего Евгения Мейтеса (лучший результат — 4 место в Курске). Евгений Мейтес — первый в истории RTCC участник «Национального» на Renault Logan. Несмотря на технические сходы и неполадки, Мейтес регулярно участвовал в чемпионате, составляя достойную конкуренцию отечественным автомобилям на менее подготовленной к кольцевым гонкам машине. Отдельно стоит упомянуть единственную в RTCC автоледи — потомственную гонщицу Наталью Гольцову из Ижевска (лучший результат — серебро в Нижнем Новгороде), которая успешно конкурировала с мужчинами-соперниками на протяжении всего сезона. Командный зачёт был представлен Taxi-2 Racing (питерский пилот Сергей Коронатов — напарник Василия Кричевского из «Супер-Продакшн»), командой-триумфатором АвтоКом-АФСО (Михаил Малеев, Василий Мезенцев, Вадим Мещеряков) и ВПК-Спорт, где один из самых харизматичных пилотов, любимец публики москвич Владислав Кубасов на классике «Жигулей» выступил в паре с петербургским спортсменом Дмитрием Саватеевым, который участвует в RTCC с 2006 года. Лучший результат Владислава Кубасова — бронза на финале в Смоленске. На первом этапе на старт вышли спортсмены Мещеряков, Малеев, Мезенцев, Кубасов, Коронатов, Юдицкий и Мейтес. До конца этапа доехали только первые пятеро. Золото дважды взял Василий Мезенцев, серебро — сначала Вадим Мещеряков, а потом его напарник по команде Михаил Малеев. Бронзу в первой гонке получил Малеев, а во второй — Сергей Коронатов (эта награда наряду с бронзой на 6 этапе стала лучшим результатом питерского пилота).

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания 

Сезон 2011 RTCC
Май 2011 года
22 мая
Спортивные соревнования в Смоленской области